Burschenschaft Frankonia steht für:

 Bonner Burschenschaft Frankonia
 Erlanger Burschenschaft Frankonia
 Burschenschaft Frankonia Gießen
 Burschenschaft Frankonia Heidelberg

Siehe auch:
 Franconia (Studentenverbindung)